Ранчо Кларита има више значења:

 Ранчо Кларита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кларита, Ла Гринга (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику